Лапыгин — русская фамилия. Известные носители:
 Лапыгин, Владимир Лаврентьевич (1925—2002) — советский и российский ракетостроитель.
 Лапыгин, Михаил Иванович (1915—1976) — русский советский поэт, автор книг для детей.
 Лапыгин, Николай Иванович (1922—2011) — советский военачальник, генерал-полковник.